Fabian Geiser (Langenthal, Bern kanton, 1983. április 4. –) svájci labdarúgóhátvéd.

Források 
Fabian Geiser adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1983-ban született személyek
Svájci labdarúgók
A Young Boys labdarúgói
Az FC Lausanne-Sport labdarúgói
Az FC Schaffhausen labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek